Avar kan syfta på följande:

 Āvar, en ort i Iran
 Avarer, ett historiskt nomadfolk i delar av Asien och Europa
 Avarer (kaukasiskt folk), en etnisk grupp i Dagestan, Ryssland